Eduards est un prénom masculin letton variant d'Édouard et signifiant garde riche. Ce prénom peut désigner:

Prénom
Eduards Andersons (1914-1985), joueur letton de basket-ball
 (1914-2004), homme politique letton
 (1919-1993), joueur letton de football
 (1876-1964), général letton
Eduards Pāvuls (1929-2006), acteur letton
Eduards Smiļģis (1886-1966), acteur et metteur en scène letton
 (1867-1892), poète et traducteur letton
Eduards Višņakovs (né en 1990), joueur letton de football

Voir aussi

Références

Homonymie de prénom
Prénom letton